Парс Джонубі, Футбольний клуб «Парс Джонубі Джам» або просто «Парс Джонубі» (перс. باشگاه فوتبال پارس جنوبی جم‎‎) — професіональний іранський футбольний клуб.
 Газарпей-є Джонубі (дегестан), Газарпей-є Джонубі (перс. هرازپی جنوبی‎) — дегестан в Ірані, в Центральному бахші, в шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Дабуй-є Джонубі (дегестан), Дабуй-є Джонубі (перс. دابوئ جنوبی‎) — дегестан в Ірані, в бахші Дабудашт, в шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Манґоль-е Джонубі, Манґоль-е Джонубі (перс. منگل جنوبي‎) — село в Ірані, в дегестані Челав, в Центральному бахші, шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Госейнабад (Газарпей-є Джонубі), Госейнабад (перс. حسين اباد‎) — село в Ірані, в дегестані Газарпей-є Джонубі, в Центральному бахші, шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Міян-Руд (Газарпей-є Джонубі), Міян-Руд (перс. ميانرود‎) — село в Ірані, в дегестані Газарпей-є Джонубі, в Центральному бахші, шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Новабад (Дабуй-є Джонубі), Новабад (перс. نواباد‎) — село в Ірані, в дегестані Дабуй-є Джонубі, в бахші Дабудашт, шагрестані Амоль остану Мазендеран. За * Паша-Кола (Газарпей-є Джонубі), Паша-Кола (перс. پاشاكلا‎) — село в Ірані, в дегестані Газарпей-є Джонубі, в Центральному бахші, шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Паша-Кола (Дабуй-є Джонубі), Паша-Кола (перс. پاشاكلا‎) — село в Ірані, в дегестані Дабуй-є Джонубі, в бахші Дабудашт, шагрестані Амоль остану Мазендеран.